Bocage se refiere a un tipo de campo francés.

Bocage también puede referir a:
 Villers-Bocage, Calvados
 Manuel María Barbosa du Bocage, poeta portugués (1765–1805)
 José Vicente Barbosa du Bocage, político y zoólogo portugués (1823–1907)